|-
| (72501) 2001 DA67||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72502) 2001 DK67||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72503) 2001 DT68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72504) 2001 DA69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72505) 2001 DP69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72506) 2001 DV69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72507) 2001 DX69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72508) 2001 DY70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72509) 2001 DJ73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72510) 2001 DS73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72511) 2001 DW73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72512) 2001 DR75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72513) 2001 DW78||||18 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72514) 2001 DC79||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72515) 2001 DD79||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72516) 2001 DC81||||26 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (72517) 2001 DK81||||26 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (72518) 2001 DP86||||25 лютого 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (72519) 2001 DR87||||21 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72520) 2001 DB88||||24 лютого 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (72521) 2001 DE89||||27 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72522) 2001 DZ89||||22 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72523) 2001 DC91||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72524) 2001 DB92||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72525) 2001 DL92||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72526) 2001 DV92||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72527) 2001 DK94||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72528) 2001 DH95||||18 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72529) 2001 DT96||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72530) 2001 DJ98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72531) 2001 DV98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72532) 2001 DD99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72533) 2001 DL99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72534) 2001 DZ99||||17 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72535) 2001 DX100||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72536) 2001 DM102||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72537) 2001 DP102||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72538) 2001 DR102||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72539) 2001 DW103||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72540) 2001 DE104||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72541) 2001 DO104||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72542) 2001 DE105||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 72543 Сімонемарчі (Simonemarchi)||||26 лютого 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (72544) 2001 DG108||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 72545 Robbiiwessen||2001 EP||3 березня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (72546) 2001 ES||2001 ES||4 березня 2001||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (72547) 2001 ET||2001 ET||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72548) 2001 EF1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72549) 2001 EG1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72550) 2001 EJ1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72551) 2001 EQ1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72552) 2001 EK2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72553) 2001 EY2||||3 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72554) 2001 ET3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72555) 2001 EM4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72556) 2001 EY4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72557) 2001 EN5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72558) 2001 ER5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72559) 2001 EZ5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72560) 2001 ES6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72561) 2001 EX6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72562) 2001 EM7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72563) 2001 EN7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72564) 2001 EM8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72565) 2001 ET8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72566) 2001 EC9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72567) 2001 EX10||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72568) 2001 EZ12||||5 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72569) 2001 EC13||||14 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72570) 2001 EB14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72571) 2001 ED14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72572) 2001 EL14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72573) 2001 EE16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72574) 2001 EJ16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72575) 2001 ET16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72576) 2001 EN18||||14 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72577) 2001 ER18||||14 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72578) 2001 EW18||||14 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72579) 2001 EU19||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72580) 2001 ET21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72581) 2001 EE22||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72582) 2001 EH27||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72583) 2001 FV||2001 FV||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72584) 2001 FO1||||19 березня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (72585) 2001 FT1||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72586) 2001 FY1||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72587) 2001 FP2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72588) 2001 FR3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72589) 2001 FY3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72590) 2001 FF5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72591) 2001 FO5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72592) 2001 FQ5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72593) 2001 FA6||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72594) 2001 FG6||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72595) 2001 FW7||||20 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 72596 Зілка (Zilkha)||||21 березня 2001||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, К. Рівік
|-
| (72597) 2001 FW10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72598) 2001 FM11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72599) 2001 FE12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72600) 2001 FS12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

72500